Generalkapitän steht für:

 Generalkapitän (Spanien), militärischer Dienstgrad im spanischen Militär und ehemaliger Dienstposten in der spanischen Militärverwaltung 
 den untersten Generalsrang verschiedener Armeen, etwa dem Brigadegeneral entsprechend, auch Generalhauptmann genannt

Historisch wurden als Generalkapitän bezeichnet:
 in der ehemaligen Republik Venedig der nur im Falle eines Krieges ernannte Oberbefehlshaber, insbesondere auch der Flotte (Capitan General da Mar)
 im vorrevolutionären Frankreich war der Capitaine général kein militärischer Rang, sondern eine militärisch-politische Dienststellung
 in Preußen der Kommandeur der Schloss- und Leibgarde
 in Bayern der Kommandeur der Hartschiere, siehe Königlich Bayerische Leibgarde der Hartschiere
 in älteren Quellen der Oberbefehlshaber einer Armee (auch Generalhauptmann), siehe Feldhauptmann
 in der Republik der Vereinigten Niederlande wurde der Oberbefehlshaber der Landarmee als Generalkapitän, Kapitein-generaal bezeichnet, siehe Kapitän-General

Siehe auch:
 Kapitän-General